Juan de Orléans (26 de junio de 1399-Cognac, 30 de abril de 1467), fue Condé de Angulema y de Périgord.

Vida 
Era hijo de Luis (duque de Orleans y conde de Angulema, de Valois y de Blois) y de Valentina Visconti (1368-1408). Era el hermano menor del famoso poeta Carlos, duque de Orléans.

En 1412 fue tomado como rehén por los ingleses y no fue liberado hasta 1444, tuvo que vender parte de sus tierras para pagar su rescate. En 1415 se le unió su hermano mayor, Carlos, quién como él estaba interesado en la literatura. Después de eso, él combatió bajo las órdenes de su medio hermano el Condé de Dunois en Guyena en 1451, y contribuyó a expulsar a los ingleses de Francia. Como su hermano mayor

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio el 31 de agosto de 1449 con Margarita de Rohan, hija de Alano IX, vizconde de Rohan y Margarita de Bretaña, dama de Guillac. Tuvieron 3 hijos:
 Luis (1455-1458).
 Carlos (1459-1496), conde de Angulema, padre de Francisco I
 Juana (1462-1520) casada con Carlos Francisco de Coetivy, conde de Taillebourg.

También tuvo un hijo bastardo, Juan de Valois (bastardo de Angulema), que él legitimó en 1458.

Referencias 

 En inglés, Charles and Jean d'Orléans: an attempt to trace the contacts between them during their captivity in England. Autor: Lucy de Angulo, auteurs ouvrage: Franco Simone, éd. |titre ouvrage: Miscellanea di studi e ricerche sul Quattrocento francese |editor: Giappichelli |ciudad: Turin, año: 1967, pág. 59-92.

Enlaces externos 

Condes de Angulema
Casa de Valois
Dinastía de Orleans
Militares de la guerra de los Cien Años
Nobles de Francia del siglo XV